Australian Rules steht für:
 Australian Rules Football, siehe Australian Football
 einen Film von Paul Goldman, siehe Paul Goldman #Australian Rules